Сергей Николаевич Анохин: Анохин, Сергей Николаевич (1910—1986) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Анохин, Сергей Николаевич (род. 1951) — советский и российский футбольный арбитр.
 Анохин, Сергей Николаевич (род. 1981) — российский футболист.